

Faune 
 La gatte est le nom donné, à l'île d'Oléron, à l'Alose feinte, poisson des mers d'Europe.
 La gatte est le nom wallon pour la chèvre (La Gatte d'or).

Mécanique 
 Gatte : Réceptacle sous les moteurs, ou parties de moteurs, visant à récupérer ce qui aurait pu s'en écouler (huile, essence, gazole, etc.). Particulièrement fréquent sur les navires du fait de l'importance de la propreté des fonds.

Marine 
On trouve plusieurs définitions pour le terme « gatte » qui se recoupent quelque peu :
 Compartiment d'un navire où sont placées les chaînes d'ancres.
 Nom d'un retranchement pratiqué dans un navire à l'avant, pour recevoir l'eau qui entre par les écubiers.
 Sous un moteur ou sous une réservoir à gazole journalier : voir ci-dessus (§ Mécanique).